Příjmení Sirový nosí více různých osobností:

Muži 
 Ladislav Sirový (1918–1992) – český kněz a 46. velmistr Křižovníků s červenou hvězdou
 Zdeněk Sirový (1932–1995) – český režisér a scenárista

Ženy 
 Eliška Sirová (* 1968) – česká herečka

Česká příjmení